O Instituto de Toxicologia da PUCRS é um dos órgãos ligados à pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

O curso de especialização em Toxicologia Aplicada foi criado no ano de 1985, por professores da Faculdade de Biociências da PUCRS, tendo sido pioneiro na América Latina. Em 19 de maio de 1991, a Universidade inaugurou o Centro de Toxicologia Aplicada (CTA), que passou a ser denominado Instituto de Toxicologia (INTOX) a partir de 1998.

Além das atividades de ensino, em nível de graduação e de pós-graduação, e de pesquisa, o Instituto de Toxicologia realiza prestação de serviços, através de análises de toxicologia ambiental, ocupacional, forense e de insumos farmacêuticos.

Ligações externas
 Página do Instituto de Toxicologia da PUCRS

Toxicologia